Itchen peut faire référence à :

Itchen Valley, civil parish du Hampshire
Itchen Valley Country Park, dans le West End, Hampshire
L'ancien District urbain d'Itchen, qui fait maintenant partie de Southampton, Hampshire
Itchen rivière du Hampshire
Itchen rivière du Warwickshire

Voir aussi
Itchen ferry